Schlatter – abitanti di Schlatt (Schlatt-Haslen)
Schlatter – abitanti di Schlatt (Zurigo)